Das Mixed US Open 2006.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der WTA-Homepage (PDF)
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Mixed
2006